Lukowitz steht für:

 Lukowitz (Gemeinde Ludmannsdorf), Ortschaft von Ludmannsdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Lukowitz in der Oberkrain, deutscher Namen der Ortschaft Lukovica pri Brezovici in der slowenischen Gemeinde Log-Dragomer
 Lukowitz (Adelsgeschlecht)
 Fabian von Lukowitz (1780–1846), preußischer Generalleutnant
 Rainhard Lukowitz (* 1950), deutscher Politiker